Allopathes är ett släkte av koralldjur. Allopathes ingår i familjen Antipathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svarta koralldjur
Allopathes